vlinders uit de familie Nymphalidae (vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders):
 alpenparelmoervlinder
 arctische parelmoervlinder
 balkanparelmoervlinder
 bergparelmoervlinder
 bosparelmoervlinder
 bosrandparelmoervlinder
 braamparelmoervlinder
 centaurieparelmoervlinder
 Corsicaanse parelmoervlinder
 donkere parelmoervlinder
 dubbelstipparelmoervlinder
 duinparelmoervlinder
 dwergparelmoervlinder
 Freija's parelmoervlinder
 Frigga's parelmoervlinder
 geelbonte parelmoervlinder
 grote parelmoervlinder
 herdersparelmoervlinder
 kleine parelmoervlinder
 knoopkruidparelmoervlinder
 moerasparelmoervlinder
 Moorse parelmoervlinder
 mozaïekparelmoervlinder
 oostelijke parelmoervlinder
 oranjebonte parelmoervlinder
 paarse parelmoervlinder
 poolparelmoervlinder
 purperstreepparelmoervlinder
 ringoogparelmoervlinder
 roodbonte parelmoervlinder
 Spaanse parelmoervlinder
 steppeparelmoervlinder
 Thors parelmoervlinder
 Titania's parelmoervlinder
 toortsparelmoervlinder
 tweekleurige parelmoervlinder
 veenbesparelmoervlinder
 veldparelmoervlinder
 westelijke parelmoervlinder
 witbonte parelmoervlinder
 woudparelmoervlinder